

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Kozłówek – część wsi Bistuszowa w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ryglice 
 Kozłówek – wieś w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Wiśniowa 
 Kozłówek – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów

Inne 
 Kozłówek – potoczna nazwa osiedla Na Kozłówce w Krakowie
 Kozłówek – uroczysko w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kobylnica
 Kozłówek – wzniesienie na Wyżynie Olkuskiej